Clarkston (Georgia), een plaats in de Verenigde Staten
Clarkston (Schotland)
Clarkston (Utah), een plaats in de Verenigde Staten
Clarkston (Washington), een plaats in de Verenigde Staten
Village of Clarkston, een plaats in de Verenigde Staten